Nord-Süd-Achse bezeichnet:

 allgemein in nord-südlicher Richtung verlaufende architektonische und städtebauliche Achsen, siehe Achse (Architektur)
 wichtige Nord-Süd-Verbindungen im Verkehrswesen, etwa die Verkehrswege durch Europa über den Gotthardpass  oder die Gotthardbahn durch verschiedene Tunnelbauwerke oder durch den Lötschberg (NEAT - Alpentransversale). 
 im römischen Städtebau meist den Cardo
 eine der zwischen 1935 und 1943 für Berlin geplanten Hauptachsen, siehe Nord-Süd-Achse (Berlin)
 eine ehem. Stadtschnellstraße in Duisburg, siehe Nord-Süd-Straße (Duisburg)